Гута Любицька (пол. Huta Lubycka; укр. Гута Любицька) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі.
 Руда Любицька (пол. Ruda Lubycka; укр. Руда Любицька) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі.